Clitophon (Plato), een korte, aan Plato toegeschreven dialoog
 Clitophon (persoon), zoon van Aristonymus